Hemlock Creek ist der Name folgender Fließgewässer Bächen in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:

 Hemlock Creek (Fishing Creek) im Columbia County
 Hemlock Creek (Starrucca Creek) im Susquehanna County
 Hemlock Creek (Allegheny River) im Venango County